Airi Masaki es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Airi aparece sólo en la continuidad del OVA tres de la serie (Tenchi Muyō!: Ryoki-Ōki) y en el remake Tenchi Muyō!: Policía Galáctica. Airi es la actual esposa de Katsuhito Masaki, quien además es la abuela de Tenchi Masaki, pero él nunca se refiere como abuela.

Tenchi conoce a Airi en el segundo episodio del tercer OVA, cuando ella viaja a la Tierra para presentar a Noike Kamiki a Tenchi y a las chicas, en su matrimonio arreglado. 

Airi trabaja como secretaria en la Academia de la Policía Galáctica.

Masaki Airi